A Portugál labdarúgó-bajnokság első osztálya, szponzorált nevén Liga NOS a portugál labdarúgás legmagasabb osztálya.

A bajnokságban jelenleg 16 csapat szerepel, a címvédő jelenleg az SL Benfica. A 2016–2017-es a bajnokság 83. kiírása. Eddig a „nagy hármas” néven emlegetett 3 csapat, a Benfica, a Porto és a Sporting összesen 79 alkalommal hódította el a bajnoki trófeát. A maradék 2 bajnoki címen a Belenenses és a Boavista osztozik. A legutóbbi szezon győztese a Benfica.

Története

Lebonyolítás

Jelenlegi résztvevők

A vastag betűs szavak a klubok sajtóban használt nevei.

 CF Os Belenenses
 SL Benfica
 Boavista FC
 SC Braga
 FC Famalicão
 SC Farense
 FC Porto
 FC Paços de Ferreira
 Gil Vicente FC
 Vitória SC
 CS Marítimo
 Moreirense FC
 CD Nacional
 Portimonense SC
 Rio Ave FC
 CD Santa Clara
 Sporting CP
 CD Tondela

Televíziós közvetítés 
Portugáliában a SPORT TV () és ATP közvetíti mérkőzéseket.

Magyarországon a DigiSport ( /) közvetíti a bajnokságot, általában 2-3 meccset mutatnak egy-egy fordulóból.

Portugál csapatokban játszó játékosok nemzetközi elismerései 

 1965 Aranylabda  Eusébio
 1966 A világbajnokság aranycipőse  Eusébio
 1968 Európai aranycipő  Eusébio
 1973 Európai aranycipő  Eusébio
 1974 Európai aranycipő  Héctor Yazalde
 1983 Európai aranycipő  Fernando Gomes
 1985 Európai aranycipő  Fernando Gomes
 1987 Az év afrikai labdarúgója  Rabáh Mádzser
 1992 Olimpiai ezüstérmes  Andrzej Juskowiak
 1993 Az év afrikai labdarúgója  Rashidi Yekini
 1994 Az év kapusa  Michel Preud’homme
 1998 Európai aranycipő  Mário Jardel
 2000 Olimpiai aranyérmes  Albert Meyong
 2000 Aranylabda  Luís Figo
 2001 Az év labdarúgója  Luís Figo
 2001 Európai aranycipő  Mário Jardel
 2002 Világbajnok  Anderson Polga
 2004 Az év kapusa  Vítor Baía
 2006 A vb álomcsapatának tagja  Ricardo

Stadionok

Az egyes bajnokságok végeredményei

Eredmények klubonként

Rekordok

A legtöbb gólt szerző játékosok

Egyéb 

 A Benfica veretlenül lett bajnok. 28 győzelem mellett 2 döntetlent értek el, amivel ők vesztették a legkevesebb pontot (kettőt) a portugál-bajnokság történetében. A legtöbb pontot viszont a Porto szerezte a 2010-2011-es szezonban (84-et), mivel 1973-ban még a győzelmekért 2 pontot adtak. A Porto 30 bajnokin 27 győzelmet és 3 döntetlent ért el a 2010-11-es szezonban.

Az összes, legalább 1 szezont az élvonalban töltő klub

További információk 

A liga hivatalos weboldala

 1